Schachbundesliga 2018/19 steht für:

 Schachbundesliga 2018/19, deutsche Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2018/19 (Frauen), deutsche Schachbundesliga der Frauen
 Schachbundesliga 2018/19 (Österreich), österreichische Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2018/19 (Österreich, Frauen), österreichische Schachbundesliga der Frauen
 Schachbundesliga 2018/19 (Schweiz), Schweizer Schachbundesliga